В период с 1954 года по настоящее время следующие лица занимали в Италии должность министра по связям с парламентом (Ministri per i rapporti con il Parlamento della Repubblica Italiana).

Список

Примечания 

 
Списки министров